Hrvatska:
 Ravni (Raša), naselje u općini Raša

BiH:
 Ravni (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Ravni (Mostar, BiH), naselje u općini Mostar

Crna Gora:
 Ravni (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin

Slovenija:
 Ravni (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško

Vidi i:
 Ravna (razdvojba)
 Ravne (razdvojba)
 Ravno, općina u BiH